Николай Дружинин:
 Дружинин, Николай Иванович (1908—1979) — Герой Советского Союза.
 Дружинин, Николай Ильич (1914—1994) — член-корреспондент ВАСХНИЛ.
 Дружинин, Николай Михайлович (1886—1986) — советский историк, академик.
 Дружинин, Николай Петрович (1858—1941) — русский учёный, журналист, общественный деятель, педагог и популяризатор.